Jingyang ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Jingyang (Xianyang) (泾阳县 Jīngyáng Xiàn) der bezirksfreien Stadt Xianyang in der chinesischen Provinz Shaanxi 
 den Stadtbezirk Jingyang (Deyang) (旌阳区 Jīngyáng Qū ) der bezirksfreien Stadt Deyang in der chinesischen Provinz Sichuan 
 das Straßenviertel Jingyang (旌阳街道) von Jingyang (Deyang)
 die Großgemeinde Jingyang (Fuqing) (镜洋镇) der kreisfreien Stadt Fuqing in der chinesischen Provinz Fujian